Ви́ллагора ,  — топоним в Пряжинском районе Республики Карелия Российской Федерации.

 Виллагора (посёлок) — посёлок.
 Виллагора (станция) — населённый пункт (станция, фактически -посёлок при станции).
 Виллагора (железнодорожная станция) — техническая железнодорожная станция на 501,2 км перегона Сяньга — Падозеро линии Суоярви — Томицы — Петрозаводск.